Поллини — фамилия.

Известные носители:
 Поллини, Бернхард (настоящее имя Барух Поль; 1838—1897) — немецкий оперный певец (тенор) и импресарио.
 Поллини, Джино (1903—1991) — итальянский архитектор. 
 Поллини, Маурицио (род. 1942) — итальянский пианист.
 Поллини, Чезаре (1858—1912) — итальянский пианист и музыкальный педагог.
 Поллини, Чиро (1782—1833) — итальянский ботаник и врач.